Cet article présente le bilan saison par saison du Football Club de Sète 34 depuis sa création en 1900 sous le nom d'Olympique de Cette.

Il contient également des informations sur les cinquante-huit saisons où le club a évolué sous le statut amateur et sur les six saisons dites de guerre (1939-1945).

Les saisons sous le statut professionnel font l'objet quant à elles d'articles spécifiques.

Bilan saison par saison 

|-
|colspan=19|Première Guerre mondiale

 

|}

 Lors de la saison 1918/19, le FC Cettois s'éclipse en faveur du Stade Cettois.
 Les informations en italique concerne le tour d'entrée du club dans la compétition.
 Lors de la saison 1920/21, le championnat se déroulait en 2 phases : une  en District et une  en DH en cas de qualification.
 Lors de la saison 2019/20, le championnat est arrêté au bout de 21 journées à cause de la pandémie de Covid-19 en France.

Bilan des participations 
Le tableau ci-dessous récapitule tous les matches officiels disputés par le club dans les différentes compétitions nationales à l’issue de la saison 2017-2018 (excepté les six saisons de guerre de 1939-1940 à 1944-1945) :

° dont les 6 saisons de guerre (1939-1940 à 1944-1945)

Saisons sous le statut amateur (avant-guerre : 1900-1932)

Saison 1900-1901 

La saison 1900-1901 de l'Olympique de Cette est la première saison du club cettois qui à l'époque, est affilié au comité de l'USFSA du Sud basé à Toulouse.

Saison 1901-1902 

La saison 1901-1902 de l'Olympique de Cette est la seconde saison du club cettois au sein du comité du Sud de l'USFSA.

L'apparition du SC Nîmois dans le département voisin, va ainsi donner naissance à une forte rivalité pour obtenir la suprématie régionale.

Saison 1902-1903 

La saison 1902-1903 du Olympique de Cette est la troisième saison du club cettois au sein du comité du Sud de l'USFSA.

Saison 1903-1904 

La saison 1903-1904 de l'Olympique de Cette est la quatrième saison du club cettois au sein du comité du Sud de l'USFSA.

Saison 1904-1905 

La saison 1904-1905 de l'Olympique de Cette est la cinquième saison du club cettois au sein du comité du Sud de l'USFSA.

Saison 1905-1906 

La saison 1905-1906 de l'Olympique de Cette est la sixième saison du club cettois au sein du comité du Sud de l'USFSA.

Saison 1906-1907 

La saison 1906-1907 de l'Olympique de Cette voit le club évoluer en  du Languedoc pour la première fois de son histoire à la suite de la création du Comité du Languedoc de l'USFSA.

Le club cettois remporte le premier titre de l'histoire du Languedoc, dans un championnat composé du SC Nîmois, de l'UC Vergèze, du CS Marseillan et du Stade Montpelliérain.

Qualifié pour le Championnat de France USFSA, le club va se faire éliminer dès son entrée en lice par le SO Étudiants Toulousains.

|}

Saison 1907-1908 

La saison 1907-1908 de l'Olympique de Cette voit le club évoluer en  du Languedoc pour la deuxième saison consécutive.

Lors de cette saison, le club cettois perd sa couronne languedocienne, battu par le SC Nîmois qui remporte son premier titre majeur.

|}

Saison 1908-1909 

La saison 1908-1909 de l'Olympique de Cette voit le club évoluer en  du Languedoc pour la troisième saison consécutive.

Le club cettois remporte son deuxième titre de champion du Languedoc et se qualifie ainsi pour le Championnat de France USFSA où il se fait sortir dès son entrée en lice par le Stade Bordelais UC.

|}

Saison 1909-1910 

La saison 1909-1910 de l'Olympique de Cette voit le club évoluer en  du Languedoc pour la quatrième saison consécutive.

Le club cettois remporte son troisième titre de champion du Languedoc et se qualifie ainsi pour le Championnat de France USFSA où il se fait sortir en quarts de finale par le Stade Bordelais UC qui avait déjà été son bourreau lors de la précédente édition.

|}

Saison 1910-1911 

La saison 1910-1911 de l'Olympique de Cette voit le club évoluer en  du Languedoc pour la cinquième saison consécutive.

Le club cettois remporte son quatrième titre de champion du Languedoc et se qualifie ainsi pour le Championnat de France USFSA où il atteint les demi-finales, éliminé par le SH Marseille qui est sacré champion de France lors de cette édition.

|}

Saison 1911-1912 

La saison 1911-1912 de l'Olympique de Cette voit le club évoluer en  du Languedoc pour la sixième saison consécutive.

Le club cettois remporte son cinquième titre de champion du Languedoc et se qualifie ainsi pour le Championnat de France USFSA où il atteint à nouveau les demi-finales, éliminé par l'AS Française.

|}

Saison 1912-1913 

La saison 1912-1913 de l'Olympique de Cette voit le club évoluer en  du Languedoc pour la septième saison consécutive.

Le club cettois remporte son sixième titre de champion du Languedoc et se qualifie ainsi pour le Championnat de France USFSA où il atteint à nouveau les demi-finales, éliminé par le SH Marseille comme deux ans auparavant et qui est à nouveau sacré champion de France lors de cette édition.

|}

Saison 1913-1914 

La saison 1913-1914 de l'Olympique de Cette voit le club évoluer en  du Languedoc pour la huitième saison consécutive.

Le club cettois remporte son septième titre de champion du Languedoc devant notamment le SC Nîmois et le FC Montpellier (anciennement appelé Stade Michelet).

Qualifié pour le Championnat de France USFSA, il atteint la finale de la compétition, mais échoue lourdement face à l'Olympique lillois. Il faut noter cependant que le club héraultais n'avait pas son gardien de but titulaire qui fut remplacé par un joueur de champ.

Le club met ses activités en berne à la fin de la saison avec le début de la Première Guerre mondiale.

|}

Saison 1917-1918 

Le FC Cette s'affilie à la toute nouvelle Ligue du Midi de Football Association (LFMA) et participe au Championnat du District du Languedoc qu'il remporte face l'Olympique Montpelliérain.   

En finale de la LFMA, le 21 avril 1918, les cettois sont battus par les champions du district de Bordeaux, la Vie au grand air du Médoc.

Saison 1918-1919 

Le FC Cette s'éclipse en cette saison, ses joueurs rejoignant le Stade Cettois, qui évolue en  série du Championnat du Languedoc LFMA, championnat qu'il remporte devant le SC Montpelliérain  et le FA Nîmois.

Saison 1919-1920 

La saison 1919-1920 voit le retour du FC Cette qui évolue le club évolue en  de la Ligue du Sud nouvellement créée et dépendant de la toute jeune Fédération Française de Football-Association, auquel le club cettois s'est affilié.

Le club cettois remporte le titre de champion de la Ligue du Sud et se qualifie pour la Coupe du Midi en compagnie du SO Montpellièrains qu'il bat lors des demi-finales avant de remporter également cette compétition en battant lors de la finale le VGA du Médoc.

En coupe de France, les cettois sont éliminés dans un premier temps sur tapis vert, après avoir battu le SO Montpellièrains sur le score de trois buts à zéro. Après réclamations et alors que les seizièmes de finale ont déjà été joués, le club cettois est déclaré vainqueur, mais décide de ne pas participer à la suite de la compétition.

|}

Saison 1920-1921 

La saison 1920-1921 voit la Ligue du Sud disparaître au profit de la Ligue du Sud-Est. Le FC Cette participe tout d'abord au Championnat du Languedoc qu'il remporte et se qualifie pour la Division d'Honneur du Sud-Est.

Le club cettois remporte ensuite le premier titre de Division d'Honneur du Sud-Est qui regroupe les deux meilleures équipes de chaque district de la nouvelle Ligue du Sud-Est et de qualifie ainsi pour la Coupe du Midi, qu'il remporte en battant à nouveau le VGA du Médoc.

En coupe de France, les cettois atteignent les huitièmes de finale où ils chutent contre l'Olympique de Paris.

|}

|}

Saison 1921-1922 

La saison 1921-1922 du FC Cette voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la seconde saison consécutive.

Le club cettois conserve son titre de champion de la Ligue du Sud-Est et se qualifie pour la Coupe du Midi qu'il remporte également en battant une nouvelle fois la VGA du Médoc.

Les cettois sont exclus de la coupe de France et ne peuvent jouer leur huitième de finale contre Amiens AC.

|}

Saison 1922-1923 

La saison 1922-1923 du FC Cette voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la troisième saison consécutive.

Le club cettois conserve une nouvelle fois son titre de champion de la Ligue du Sud-Est et se qualifie pour la Coupe du Midi qu'il remporte pour la quatrième fois de suite en battant le SC Bastidienne.

En coupe de France, les cettois vont réaliser un parcours exceptionnel, en atteignant pour la première fois de leur histoire la finale de la compétition. Mais la dernière marche est la plus dure à franchir, et le Red Star, tenant du titre, ne laisse que peu de place à une équipe héraultaise encore jeune et inexpérimenté par rapport aux différends clubs parisiens.

|}

Saison 1923-1924 

La saison 1923-1924 du FC Cette voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la quatrième saison consécutive.

Le club cettois remporte pour la quatrième fois d'affilée le titre de champion de la Ligue du Sud-Est.

En coupe de France, les Cettois rélisent un parcours comparable à celui de la saison précédente, en atteignant la finale de la compétition. Le club échoue cependant une nouvelle fois face à l'Olympique de Marseille qu'il a pourtant battu lors des matchs de championnat.

|}

Saison 1924-1925 

La saison 1924-1925 du FC Cette voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la cinquième saison consécutive.

Le club cettois remporte pour la cinquième fois d'affilée le titre de champion de la Ligue du Sud-Est.

En coupe de France, les cettois atteignent les demi-finales, où ils sont éliminés par le futur vainqueur de la compétition, le CASG Paris.

|}

|}

Saison 1925-1926 

La saison 1925-1926 du FC Cette voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la sixième saison consécutive.

Le club cettois remporte pour la sixième fois d'affilée le titre de champion de la Ligue du Sud-Est.

En coupe de France, les cettois atteignent les quarts de finale, où ils sont éliminés par le Stade français.

|}

Saison 1926-1927 

La saison 1926-1927 du FC Cette voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la septième saison consécutive.

En coupe de France, les cettois atteignent les huitièmes de finale, où ils sont éliminés par l'Olympique de Marseille.

|}

Saison 1927-1928 

La saison 1927-1928 du FC Sète voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la huitième saison consécutive.

Les héraultais terminent vice-champion du Sud-Est après un match d'appui contre leur voisin montpelliérain, les deux équipes ayant terminé le championnat ex-aequo.

En coupe de France, les sètois vont céder lors des quarts de finale face au Stade français.

|}

Saison 1928-1929 

La saison 1928-1929 du FC Sète voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la neuvième saison consécutive.

Les héraultais terminent vice-champion du Sud-Est derrière l'Olympique de Marseille.

En coupe de France, les sétois vont atteindre la finale de la compétition mais vont être battu par leur grand rivaux héraultais, le SO Montpellier.

|}

Saison 1929-1930 

La saison 1929-1930 du FC Sète voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la dixième saison consécutive.

Les héraultais terminent pour la seconde saison consécutive vice-champion du Sud-Est derrière l'Olympique de Marseille.

En coupe de France, les sétois atteignent une nouvelle fois la finale et ne vont pas laisser échapper le trophée en s'imposant face au Racing CF. Ils décrochent ainsi, le premier titre national du club après plusieurs échecs marquants.

|}

Saison 1930-1931 

La saison 1930-1931 du FC Sète voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la onzième saison consécutive.

Les Héraultais terminent à une décevante quatrième place, assez loin derrière leur grand rival, l'Olympique de Marseille.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès les seizièmes de finale par l'Iris Club lillois.

|}

Saison 1931-1932 

La saison 1931-1932 du FC Sète voit le club évoluer en Division d'Honneur du Sud-Est pour la douzième saison consécutive.

Les héraultais terminent à une décevante sixième place, assez loin derrière leur grand rival régional, le SO Montpellier.

C'est la dernière saison d'élite pour le football amateur, la saison qui suit voit l'apparition du football professionnel pour lequel les sètois et les autres clubs de Division d'Honneur postulent. Tous sont autorisés à quitter la Division d'Honneur du Sud-Est pour rejoindre la division nationale professionnelle à l'exception de l'UV Ganges.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer en huitièmes de finale par l'Iris Club lillois.

|}

Saisons de guerre (1939-1945) 
Ces six saisons, dites de guerre, ne sont pas considérées comme des saisons "normales" par la FFF.
Elles ne sont pas officielles et non-comptalisables dans le palmarès des clubs à l'exception des victoires  en coupe de France.

Saison 1939-1940

Saison 1940-1941

Saison 1941-1942

Saison 1942-1943

Saison 1943-1944

Saison 1944-1945

Saisons sous le statut amateur (après-guerre : 1960 à aujourd'hui)

Saison 1960-1961

Saison 1961-1962

Saison 1962-1963

Saison 1963-1964

Saison 1964-1965

Saison 1965-1966

Saison 1966-1967

Saison 1967-1968

Saison 1968-1969

Saison 1969-1970

Saison 1977-1978 

La saison 1977-1978 du FC Sète voit le club évoluer en Division 3 pour la première saison après avoir évolué durant sept saisons en Division 2 avant d'être relégué en 1977.

Les Héraultais réalisent une saison moyenne en terminant à la dixième place du groupe Sud, dans un groupe très dense où seulement dix points séparent le , promu du  premier relégué.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer lors des trente-deuxièmes de finale par le Nîmes Olympique.

|}

Saison 1978-1979 

La saison 1978-1979 du FC Sète voit le club évoluer en Division 3 pour la deuxième saison consécutive.

Les Héraultais réalisent une saison moyenne en terminant à la dixième place du groupe Sud, dans un groupe très dense où seulement sept points séparent le  du .

En coupe de France, les Sétois se font éliminer lors des trente-deuxièmes de finale par le GFC Ajaccio.

|}

Saison 1979-1980 

La saison 1979-1980 du FC Sète voit le club évoluer en Division 3 pour la troisième saison consécutive.

Les Héraultais réalisent une bonne saison en terminant à la cinquième place du groupe Sud, à seulement trois points de la montée.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès les premiers tours de la compétition.

|}

Saison 1980-1981 

La saison 1980-1981 du FC Sète voit le club évoluer en Division 3 pour la quatrième saison consécutive.

Les Héraultais réalisent une bonne saison en terminant à la cinquième place du groupe Sud, à seulement dix points de la montée.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès le sixième tour par le RC Agathois.

|}

Saison 1981-1982 

La saison 1981-1982 du FC Sète voit le club évoluer en Division 3 pour la cinquième saison consécutive.

Les Héraultais réalisent une saison moyenne en terminant à la douzième place du groupe Sud, devançant de onze points seulement le premier club relégable.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès les premiers tours de la compétition.

|}

Saison 1982-1983 

La saison 1982-1983 du FC Sète voit le club évoluer en Division 3 pour la sixième saison consécutive.

Les Héraultais réalisent une saison exceptionnelle en terminant premier du groupe Sud de Division 3 synonyme de montée en Division 2.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès les trente-deuxième de finale par le SC Toulon.

|}

Saison 1989-1990 

La saison 1989-1990 du FC Sète voit le club évoluer en Division 3 pour la première saison après avoir évolué durant six saisons en Division 2 avant d'être relégué en 1989.

Les Héraultais réalisent une bonne saison en terminant quatrième de son groupe à seulement cinq points de la première place synonyme de remontée directe.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès les premiers tours de la compétition.

|}

Saison 1990-1991 

La saison 1990-1991 du FC Sète voit le club évoluer en Division 3 pour la deuxième saison consécutive.

Les Héraultais réalisent une saison moyenne en terminant huitième de son groupe sans jamais avoir été mis en danger ni avoir pu inquiéter les leaders.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès les premiers tours de la compétition.

|}

Saison 1991-1992 

La saison 1991-1992 du FC Sète voit le club évoluer en Division 3 pour la troisième saison consécutive.

Les Héraultais réalisent une saison moyenne en terminant neuvième de son groupe sans jamais avoir été mis en danger ni avoir pu inquiéter les leaders. C'est lors de cette saison que le club inaugure le stade Louis-Michel en remplacement du vieux stade Georges-Bayrou situé juste à côté de l'antre mythique du club devenu obsolète par rapport aux normes applicables.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer en trente-deuxièmes de finale par l'AS Cannes.

|}

Saison 1992-1993 

La saison 1992-1993 du FC Sète voit le club évoluer en Division 3 pour la quatrième saison consécutive.

Les Héraultais réalisent une bonne saison en terminant deuxième de leur groupe ce qui leur permet de se maintenir au troisième niveau du football national, puisque la réforme prévue pour la saison suivante, le passage à une poule unique en Division 2, a fait en sorte que seul les quatre meilleures équipes de Division 3 ne se maintiennent à ce niveau. 

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès les premiers tours de la compétition.

|}

Saison 1993-1994 

La saison 1993-1994 du FC Sète voit le club évoluer en National 1 pour la cinquième saison consécutive et la première depuis le changement de nom de la division.

Les Héraultais réalisent une bonne saison en terminant cinquième de leur groupe ne terminant qu'à deux points de la seconde place synonyme de montée en Division 2 lors de cette saison. 

En coupe de France, les Sétois se font éliminer en huitième de finale par l'AJ Auxerroise.

|}

Saison 1994-1995 

La saison 1994-1995 du FC Sète voit le club évoluer en National 1 pour la sixième saison consécutive et la deuxième depuis le changement de nom de la division.

Les Héraultais réalisent une saison moyenne en terminant dixième de leur groupe après avoir craqué en fin de saison alors qu'ils étaient en course pour la montée en Division 2. 

En coupe de France, les Sétois se font éliminer en trente-deuxième de finale par le Lille OSC.

|}

Saison 1995-1996 

La saison 1995-1996 du FC Sète voit le club évoluer en National 1 pour la septième saison consécutive et la troisième depuis le changement de nom de la division.

Les Héraultais réalisent une bonne saison en terminant neuvième de leur groupe sans jamais avoir été mis en danger ni avoir pu inquiéter les leaders. 

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès le huitième tour par le Nîmes Olympique.

|}

Saison 1996-1997 

La saison 1996-1997 du FC Sète voit le club évoluer en National 1 pour la huitième saison consécutive et la quatrième depuis le changement de nom de la division.

Les Héraultais réalisent une bonne saison en terminant neuvième de leur groupe, mais sont victimes de la réorganisation des divisions nationales amateures qui implique une réduction du nombre de clubs au  national et donc la relégation en CFA de toutes les équipes n'ayant pas terminé à une des 8 premières places du championnat. 

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès les premiers tours de la compétition.

|}

Saison 1997-1998 

La saison 1997-1998 du FC Sète voit le club évoluer en CFA pour la première saison après la refonte du système des divisions nationales amateures ayant relégué le club au quatrième échelon du football français.

Les Héraultais réalisent une saison intéressante en terminant à la quatrième place de leur groupe avec seulement deux points de retard sur l'AS Saint-Priest promu en National. 

En coupe de France, les Sétois se font éliminer en trente-deuxièmes de finale par l'Olympique de Marseille.

|}

Saison 1998-1999 

La saison 1998-1999 du FC Sète voit le club évoluer en CFA pour la deuxième saison consécutive.

Les Héraultais réalisent une saison intéressante en terminant à la sixième place de leur groupe avec seulement onze points de retard sur le Grenoble Foot promu en National. 

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès le septième tour par l'Olympique d'Alès.

|}

Saison 1999-2000 

La saison 1999-2000 du FC Sète voit le club évoluer en CFA pour la troisième saison consécutive.

Les Héraultais réalisent une saison moyenne en terminant à la douzième place de leur groupe avec seulement dix points d'avance sur le premier relégable. 

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès le huitième tour par l'AS Porto-Vecchio.

|}

Saison 2000-2001 

La saison 2000-2001 du FC Sète voit le club évoluer en CFA pour la quatrième saison consécutive.

Les héraultais réalisent une saison parfaite en terminant à la première place de leur groupe synonyme de montée en National. 

En coupe de France, les Sétois se font éliminer en seizième de finale par le FA Carcassonne Villalbe.

|}

Saison 2001-2002 

La saison 2001-2002 du FC Sète voit le club évoluer en National pour la première saison après avoir terminé leader de son groupe de CFA lors de la saison précédente. 

Lors de cette saison, il y a un changement au niveau de l'équipe dirigeante puisque Emile Anfonsso succède à la tête du club à M. Ropero, avec l'ambition de stabiliser le club au niveau national voire de retrouver le statut professionnel.

Les Héraultais vont passer par des hauts et des bas tout au long de la saison pour finalement terminer à une très honorable . 

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès les premiers tours de la compétition.

|}

Saison 2002-2003 

La saison 2002-2003 du FC Sète voit le club évoluer en National pour la deuxième saison consécutive.

Les Héraultais luttent pour le maintien durant la première moitié de saison avant de s'éloigner de la zone rouge pour finalement terminer à une très honorable . 

En coupe de France, les Sétois se font éliminer en trente-deuxième de finale par le Stade rennais.

|}

Saison 2003-2004 

La saison 2003-2004 du FC Sète voit le club évoluer en National pour la troisième saison consécutive.

Les Héraultais stagnent durant toute la saison dans le ventre mou du classement, sans jamais inquiéter les leaders ou être inquiété dans la lutte au maintien. 

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès le huitième tour par le EDS Montluçonnais.

|}

Saison 2004-2005 

La saison 2004-2005 du FC Sète voit le club évoluer en National pour la quatrième saison consécutive.

Après des débuts compliqués, les Héraultais se replacent dans le haut du classement et terminent à la troisième place du championnat synonyme de retour en Ligue 2 et au monde professionnel après seize saisons en divisions amateures.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès le septième tour par le SC Toulon.

|}

Saison 2006-2007 

La saison 2006-2007 du FC Sète voit le club évoluer en National pour la première saison après avoir été relégué de Ligue 2 la saison précédente après une seule saison au niveau professionnel.

Les Héraultais terminent à la septième place du championnat sans jamais avoir réellement pu inquiéter les leaders du championnat.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès les premiers tours alors qu'ils se font éliminer en seizième de finale de la coupe de la Ligue par l'AS Saint-Etienne.

|}

Saison 2007-2008 

La saison 2007-2008 du FC Sète voit le club évoluer en National pour la deuxième saison consécutive.

Les Héraultais terminent à la sixième place du championnat après avoir longtemps joué les premiers rôles dans le championnat avant de craquer en fin de saison.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer au septième tour par le FC Martigues alors qu'ils se font éliminer dès le deuxième tour en coupe de la Ligue.

|}

Saison 2008-2009 

La saison 2008-2009 du FC Sète voit le club évoluer en National pour la troisième saison consécutive.

Les Héraultais terminent à la septième place du championnat après avoir longtemps joué la montée. Malheureusement, les ennuis financiers rattrapent le club héraultais placé en liquidation judiciaire à la fin de la saison et le club est rétrogradé administrativement en Division d'Honneur.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès leur entrée en lice, au cinquième tour par le FU Narbonne.

|}

Saison 2009-2010 

La saison 2009-2010 du FC Sète voit le club évoluer en Division d'Honneur pour la première saison après sa rétrogradation financière depuis le National la saison précédente. Ce retour au niveau amateur est aussi marqué par l'arrivée d'un nouveau président et d'un nouvel entraîneur.

Les Héraultais terminent à une encourageante quatrième place du championnat qui est une place plus qu'honorable pour un club en pleine reconstruction.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer au sixième tour par l'AS Lattoise.

|}

Saison 2010-2011 

La saison 2010-2011 du FC Sète voit le club évoluer en Division d'Honneur pour la deuxième saison consécutive.

Les Héraultais terminent à une encourageante troisième place du championnat assez loin derrière le leader et son dauphin.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer prématurément.

|}

Saison 2011-2012 

La saison 2011-2012 du FC Sète voit le club évoluer en Division d'Honneur pour la troisième saison consécutive. Lors de celle-ci une nouvelle équipe dirigeante prend la tête du club et nomme un nouvel entraîneur à la tête de l'équipe première.

Les Héraultais remportent le titre régional de champion du Languedoc-Roussillon, devançant assez largement ses poursuivants et obtenant ainsi sa montée en CFA 2.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer au cinquième tour par le Nîmes Olympique.

|}

Saison 2012-2013 

La saison 2012-2013 du FC Sète voit le club évoluer en CFA 2 pour la première saison après avoir retrouvé les championnats nationaux lors de la saison 2011-2012.

Les Héraultais terminent à la troisième place de leur groupe, ce qui est une performance remarquable pour un promu, ratant la montée uniquement de quelques points.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès leur entrée en lice par le RCO Agathois.

|}

Saison 2013-2014 

La saison 2013-2014 du FC Sète voit le club évoluer en CFA 2 pour la deuxième saison consécutive depuis sa montée en 2012.

Les Héraultais terminent à la première place de leur groupe, synonyme de montée en CFA.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer en huitième de finale par l'AS Moulins.

|}

Saison 2014-2015 

La saison 2014-2015 du FC Sète voit le club évoluer en CFA pour la première fois après avoir fini en tête de son groupe de CFA 2 la saison précédente.

Les Héraultais terminent à la huitième place de leur groupe, ce qui reste une performance plus qu'honorable pour un promu.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer dès leur entrée en lice par le FA Carcassonne.

|}

Saison 2015-2016 

La saison 2015-2016 du FC Sète voit le club évoluer en CFA pour la deuxième saison consécutive.

Les Héraultais terminent à la treizième place de leur groupe, échapant lors de la dernière journée à la relégation en CFA 2 grâce à une victoire sur la pelouse du FC Martigues.

En coupe de France, les Sétois se font éliminer au septième tour de la compétition par l'AS Béziers qui évolue en National.

|}

Saison 2016-2017 

La saison 2016-2017 du FC Sète voit le club évoluer en CFA pour la troisième saison consécutive.

Les héraultais terminent à la treizième place de leur groupe, échappant de peu lors des dernières journées à la relégation en National 3 grâce à une victoire sur la pelouse du Hyères FC.

En coupe de France, les sétois se font éliminer dès le quatrième tour de la compétition par le Canet Roussillon FC qui n'évolue qu'en Division d'Honneur.

|}

Saison 2017-2018 

La saison 2017-2018 du FC Sète voit le club évoluer en National 2 pour la quatrième saison consécutive.

Les héraultais terminent à la septième place de leur groupe, sans jamais avoir pu joué leurs chances pour monter en National ou être menacé de relégation.

En coupe de France, les sétois se font éliminer dès le cinquième tour de la compétition par l'Anduze SC qui n'évolue qu'en Division d'Honneur.

|}

Saison 2018-2019 

La saison 2018-2019 du FC Sète voit le club évoluer en National 2 pour la cinquième saison consécutive. Les Sètois jouent longtemps la montée notamment lors de la deuxième partie de saison, avant de s'effondrer à quelques journées de la fin et de terminer à une honorable cinquième place. 

|}

Saison 2019-2020 

La saison 2019-2020 du FC Sète voit le club évoluer en National 2 pour la sixième saison consécutive. Fort d'une saison aboutie, le club termine champion d'automne à mi-saison. Le club est promu en National après décision du COMEX de la FFF en raison de la pandémie de Covid-19 en France soit 11 ans après sa dernière participation. Le club remporte par la même occasion le titre de champion de National 2.

|}

Saison 2020-2021 

La saison 2020-2021 du FC Sète voit le retour du club en National pour la première fois depuis 11 ans.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 Site officiel du FC Sète

Sète
Saison du Football Club de Sète